Ганден:

 Ганден — монастырь на горе Вангбур в 47 км от Лхасы в Тибете.
 Ганден Трипа — титул духовного лидера школы тибетского буддизма Гелуг.